Van Grunsven est un nom propre néerlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Anky van Grunsven (1968-), cavalière néerlandaise ;
  (1904-1992), bourgmestre néerlandais de Horst et de Weert ;
  (1896-1969), bourgmestre néeerlandais de Heerlen ;
  (1939-), designer américain d'avions et fabricant d'avions en kit ;
 Riet van Grunsven (1918-2004), agent spécial et résistante néerlandaise.

Patronyme néerlandais